Le Championnat du monde masculin de handball 2009 est la  du Championnat du monde masculin de handball, organisée par la Croatie du 16 janvier au  en collaboration avec la Fédération internationale de handball (IHF) et la Fédération croate de handball.

Dans une Arena Zagreb et ses  acquis à la cause de l'équipe hôte, la France parvient malgré tout à s'imposer 24 buts à 19 face à la Croatie, remportant ainsi son  de champion du monde. La Pologne complète le podium grâce à sa victoire 31 à 22 face au Danemark.

Présentation

Choix du pays hôte 
La candidature de la Croatie a été préférée à celles de la Roumanie, de la Grèce et de la République tchèque.

Lieux de compétition 
Le match d’ouverture a eu lieu à Split entre la Croatie et la Corée du Sud, la finale a eu lieu à Zagreb.

Qualifications 

Les qualifications se sont effectuées au moyen des compétitions continentales de l'année 2008 et de tournois de qualification. Le pays organisateur et le champion du monde en titre sont qualifiés d'office.

 Organisateur (1) : 
 Tenant du titre (1) : 
 Championnat d'Europe 2008 (3) : , , 
 Championnat d'Afrique 2008 (3) : , , 
 Championnat panaméricain 2008 (3) : , , 
 Championnat d'Asie 2008 (3) : , , 
 Championnat d'Océanie 2008 (1) : 
 Tournois qualificatifs européens (9) : , , , , , , , ,

Pots et tirage au sort 
Le tirage au sort de la phase finale s’est déroulé le  à Zagreb. Les 24 équipes qualifiées ont été réparties dans six chapeaux, où les équipes avaient été versées en fonction de leur niveau international. Elles ont ensuite été tirées au sort dans 4 groupes de 6.

Composition des équipes

Tour préliminaire 
Les trois premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le tour principal, où ils affrontent les trois qualifiés d’un autre groupe, en conservant les points acquis contre les deux équipes qui les accompagnent. Les trois derniers se disputent les places de 13 à 24 dans la Coupe du Président.

Groupe A (Osijek) 

 : la Slovaquie et la Hongrie ont le même nombre de points (7), la même différence de buts particulière (0, match nul) et la même différence de buts globale (+33). Les deux équipes sont donc départagées selon le nombre de buts marqués.

Groupe B (Split)

Groupe C (Varaždin)

Groupe D (Poreč)

Tour principal 
Le Groupe 1 accueille les trois premiers du groupe A et les trois premiers du Groupe B, le Groupe 2 accueille les trois premiers du groupe C et les trois premiers du Groupe D. Chaque équipe affronte les trois équipes de l’autre groupe et conserve les résultats acquis face aux deux équipes de son groupe préliminaire. Les deux premiers sont qualifiés pour les demi-finales. Les troisièmes s’affrontent pour la , les quatrièmes pour la , les cinquièmes pour la  et les sixièmes pour la .

Groupe 1 (Zagreb)

Groupe 2 (Zadar)

Phase finale 

Les quarts de finale, réintroduits en 2007, sont supprimés (seuls les 2 premiers de chaque poule de la  sont qualifiés pour les demi-finales). Les demi-finales ont eu lieu le  à Split (France-Danemark) et à Zagreb (Croatie-Pologne). La finale et le match pour la troisième place se sont déroulés le  à Zagreb.

Finale

Matchs de classement

à  (Zagreb)

Coupe du Président (places de  à ) 
Les équipes classées quatrièmes, cinquièmes et sixièmes des groupes du tour préliminaire joueront une compétition destinée à les classer : la Coupe du Président (President's Cup, PC).

Les deux premiers s’affrontent pour la , les deuxièmes pour la , les troisièmes pour la , les quatrièmes pour la , les cinquièmes pour la  et les sixièmes pour la .

Groupe PC I (Poreč)

Groupe PC II (Pula)

Matchs de classement

Classement final

Statistiques et récompenses

Équipe type 
L'équipe-type du championnat du monde 2009 est :
 Meilleur joueur : Igor Vori, 
 Meilleur gardien de but : Thierry Omeyer, 
 Meilleur ailier gauche : Michaël Guigou, 
 Meilleur arrière gauche : Blaženko Lacković, 
 Meilleur demi-centre : Nikola Karabatic, 
 Meilleur pivot : Igor Vori, 
 Meilleur arrière droit : Marcin Lijewski, 
 Meilleur ailier droit : Ivan Čupić,

Statistiques 
 Meilleure attaque :  avec 308 buts en 9 matchs
 Meilleure défense :  avec 211 buts en 10 matchs

 Avec 92 buts marqués, Kiril Lazarov détient le record de buts marqués au championnat du monde.

Fair-play 
Le classement du Fair-play est

Effectif des équipes sur le podium

Champion du monde :  

L'effectif de la France, championne du monde, est :

Entraineur :  Claude Onesta

Vice-champion du monde :  
L'effectif de la Croatie, vice-championne du monde, est :

Entraineur :  Lino Červar

Troisième place :  
L'effectif de la Pologne, médaillée de bronze, est :

Entraineur : /  Bogdan Wenta

Références

Voir aussi

Liens internes 

 Articles connexes
 Championnat du monde masculin de handball
 Championnat du monde féminin de handball 2009
 Articles liés à la compétition
 Qualifications
 Effectif des équipes
 Phase de groupe : groupe A, B, C, D
 Tour principal
 Coupe du Président
 Phase à élimination directe

Articles spécifiques à une équipe
 Algérie
 Allemagne
 Croatie
 Danemark
 Espagne
 France
 Pologne
 Suède
 Tunisie

Liens externes 
  Archive du site de la compétition sur le site officiel de l'IHF
  Site de la compétition sur todor66.com